Zulte, une commune belge, située en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale
 Zulte (bière), une marque de bière spéciale flamande à fermentation haute

 SV Zulte Waregem, un club de football belge